Вильякиран-де-лос-Инфантес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга. Занимает площадь 12,976 км². Население — 162 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса